Алексей Полпудников (род. 15 сентября 1993, Ульчский район, Хабаровский край) — российский боец ММА и панкратиона. Мастер спорта по боевому ушу саньда, призёр чемпионата России по боевому ушу саньда, двукратный обладатель Кубка мэра г. Хабаровск, победитель турнира «Битва на Амуре-2» (г. Благовещенск).

Биография 
Алексей Полпудников, родом из Ульчского района, Хабаровского края. Начал заниматься спортом в п. Заветы-Ильича в секции по каратэ,
далее занимался в спортивной школе города Благовещенск, побеждал на юношеских
турнирах по каратэ. В панкратион попал случайно, после поступления в ДВГАФК на
пути Алексея встретился тренер Небураковский Александр, который и пригласил его
на тренировки. Спустя некоторое время начал принимать участие в рейтинговых боях. Быстро обрел популярность
в Хабаровске и на дальнем востоке как боец ММА и панкратиона. 

Титулы: Чемпион России по панкратиону ММА 2013г., бронзовый
призёр чемпионата России по Ушу Саньда 2012 г., бронзовый призёр Чемпионата
России по кикбоксингу 2013г., победитель турнира League S 70 «Плотформа S — 70»,  двукратный обладатель Кубка Мэра г. Хабаровск
(2011, 2012), двукратный победитель турнира «Битва империй» (2011, 2012), двукратный
победить турнира «Вызов Амура» (2011, 2012), обладатель кубка губернатора
Сахалинской области (2014), победитель турниров – «Битва на амуре 2», «Морская
звезда»

24 декабря 2017 года Алексей Полпудников одержал победу в реванше с казахстанским бойцом Арманом Оспановым в рамках ACB 77. Это была 29-я победа в его карьере.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|33-9-1
| Абдуррахман Темиров
|КО (удары)
|ACA 143: Гасанов - Фролов
|27 августа 2022
|align=center|1
|align=center|1:16
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|32-9-1
| Абдуррахман Темиров
|Решением (раздельным)
|ACA 137: Магомедов - Матевосян
|6 марта 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|31-9-1
| Диего Брандао
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|17 декабря 2021
|align=center|3
|align=center|0:54
|Краснодар, Россия (Basket-Hall)
|
|-
|Победа
|align=center|30-9-1
| Нурсултан Касымханов
|Нокаутом (удары)
|ACA 129: Сарнавский - Магомедов
|24 сентября 2021
|align=center|1
|align=center|0:13
|Москва, Россия (Арена ЦСКА)
|
|-
|Поражение
|align=center|29-9-1
| Александр Матмуратов 
|Решением (раздельным) 
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|28 мая 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|29-8-1
| Биберт Туменов 
|Нокаутом (удары) 
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|13 декабря 2020
|align=center|1
|align=center|2:49
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|29-7-1
| Салман Жамалдаев 
|Раздельное решение
|ACA 112: Жубилеу - Дудаев 
|4 октября 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|29-6-1
| Апти Бимарзаев 
|Раздельное решение
|ACA 104: Гончаров - Вахаев 
|21 февраля 2020 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|29-5-1
| Арман Оспанов
|Техническим нокаутом
|ACA 99: Багов - Халиев
|27 сентября 2019
|align=center|2
|align=center|4:45
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|28-5-1
| Абдуррахман Темиров
|Раздельное решение
|ACA 95 Moscow
|27 апреля 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|27-5-1
| Александр Педусон 
|Техническим нокаутом (удары) 
|ACB 90 Moscow
|10 ноября 2018
|align=center|2
|align=center|3:19
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|26-5-1
| Георгий Караханян 
|Единогласное решение
|ACB 86 Balaev vs. Raisov 2 
|05 мая 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-4-1
| Арман Оспанов
|Раздельное решение
|ACB 77 Abdulvakhabov vs. Vartanyan
|23 декабря 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-4-1
| Дональд Санчес 
|Нокаутом (удар по корпусу) 
|ACB 65 Silva vs. Agnaev
|22 июлzя 2017
|align=center|1
|align=center|1:32
|Шеффилд, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|24-4-1
| Оскар Нэйв 
|Техническим нокаутом (удары) 
|MFP 209 Mayor's Cup 2017
|13 мая 2017
|align=center|1
|align=center|2:38
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-4-1
| Антонио Мэгно Лима Перейра 
|Техническим нокаутом (удары) 
|ADW - Abu Dhabi Warriors 4
|24 мая 2016
|align=center|1
|align=center|4:11
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|22-4-1
| Сун Ядун
|Нокаутом (удар) 
|Kunlun Fight 44 - Mayor's Cup 2016
|14 мая 2016 
|align=center|2
|align=center|0:50
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-4-1
| Хи Нан Нан
|Сабмишном (удушение сзади) 
|Road FC 30 - Road Fighting Championship 30
|16 апреля 2016
|align=center|1
|align=center|2:05
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|20-4-1
| Янг Сэм Юнг
|Нокаутом (удар коленом в голову) 
|FEFoMP - Eastern Rubicon
|12 декабря 2015
|align=center|2
|align=center|2:03
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-4-1
| Янджун Ким
|Техническим нокаутом (удары) 
|FEFoMP - International Tournament in Pankration
|31 октября 2015
|align=center|1
|align=center|0:40
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-4-1
| Канат Досмагамбетов 
|Единогласное решение
|EFN - Fight Nights Petersburg
|3 октября 2015
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1
| Рамазан Курбанисмаилов 
|Сабмишном (удары)
|FEFoFP - Mayor's Cup
|6 июня 2015
|align=center|2
|align=center|2:20
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
| Григорий Попов
|Нокаутом (удар)
|FEFoMP - Russia's MMA Supercup
|20 декабря 2014
|align=center|1
|align=center|2:58
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
| Санжар Хасанов 
|Сабмишном (кимура)
|FEFoMP - Cup of the Sakhalin Administration 2014
|22 ноября 2014
|align=center|2
|align=center|N/A
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4-1
| Ансаган Кусейнов
|Техническим нокаутом (удары) 
|League S-70 - Плотформа S-70
|9 августа 2014
|align=center|2
|align=center|0:32
|Сочи, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|13-4-1
| Рамазан Курбанисмаилов
|Ничья
|Fight Nights - Battle of Moscow 16 
|11 июля 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Мурад Мачаев
|Единогласное решение
|FEFoMP - Mayor Cup 2014 
|17 мая 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Вадим Анисимов 
|Сабмишном (удушение треугольником) 
|FEFoMP - International Tournament of Pankration
|8 марта 2014
|align=center|2
|align=center|1:04
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
| Арман Оспанов
|Техническим нокаутом (удары) 
|League S-70 - Плотформа S-70
|17 августа 2013
|align=center|1
|align=center|0:58
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Михаил Волков 
|Сабмишном (рычаг локтя) 
|FEFoMP - Mayor's Cup in Pankration
|25 мая 2013
|align=center|1
|align=center|2:39
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Рамунас Палиунис
|Техническим нокаутом (удар коленом и добивание) 
|FEFoMP - Battle of Empires 2
|15 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|1:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Марсело Коста 
|Сабмишном (удушение ручным треугольником) 
|SHC 6 - Strength & Honor 6 
|06 октября 2012
|align=center|2
|align=center|2:16
|Женева, Швейцария
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Хиксон Понтес
|TKO
|MFP Sea Star 1
|14 сентября 2012
|align=center|2
|align=center|N/A
|Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Агасиф Аликберов 
|Единогласное решение
|FEFoMP - Mayor Cup 2012
|26 мая 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Доминик Робинсон
|Единогласное решение
|FEFoMP International Modern Pankration Championship
|29 апреля 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Владивосток, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Каырат Аделжанов 
|Нокаутом (удар)
|FEFoMP - Amur Challenge 2
|01 апреля 2012
|align=center|1
|align=center|0:00
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Константин Киреев
|Сабмишном (рычаг локтя) 
|FEFoMP - Battle of Empires
|17 декабря 2011
|align=center|2
|align=center|3:14
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Андрей Гришко
|Сабмишном (удушение треугольником) 
|FEFoMP - Cup of Vladivostok in Pankration
|26 ноября 2011
|align=center|1
|align=center|1:37
|Владивосток, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Салихман Садулоев
|Сабмишном (удушение сзади) 
|FEFoMP - Battle of Amur
|16 июля 2011
|align=center|1
|align=center|0:33
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Константин Киреев
|Техническим нокаутом (удары) 
|FEFoMP - Open Championship of Vladivostok 
|28 мая 2011
|align=center|1
|align=center|0:47
|Владивосток, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Салихман Садулоев
|Техническим нокаутом (удары) 
|FEFoMP - Mayor's Cup 2011
|07 мая 2011
|align=center|1
|align=center|4:50
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Станислав Кощий
|Сабмишном (удушение сзади) 
|FEFoMP - Amur Challenge
|16 апреля 2011
|align=center|2
|align=center|1:10
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Насрулло Рафиев
|Единогласное решение
|FEFoMP - Impact League 5 
|4 декабря 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Алексей Полпудников на FightTime 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=RUwnoaUu68s Станислав Кощий — Алексей Полпудников
 https://www.youtube.com/watch?v=ZQWjDSZiMXM Алексей Полпудников — Салихман Садулоев
 https://www.youtube.com/watch?v=hZxuz0C72QY  Константин Киреев — Алексей Полпудников

Чемпионы России по панкратиону